El Torito henviser til forskellige artikler:

El Torito (standard) – standard for cd-rom-specifikation.
El Torito (kæde) – en række mexikanske restauranter i det vestlige USA.